Cazaci se poate referi la:

Cazaci, un grup multietnic din Europa de Est și Asia de Sud

Localități din România
Cazaci, Dâmbovița
Cazaci, Neamț

Localitate în Ucraina
Cazaci, Cetatea Albă